Die Bermuda Olympic Association wurde 1936 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnten zwei Sportler aus Bermuda zwei olympische Medaillen erringen (1 × Gold, 1 × Bronze).

Medaillengewinner 
 Flora Duffy – Triathlon (1-0-0)
 Tokio 2020: Gold, Triathlon, Frauen
 Clarence Hill – Boxen (0-0-1)
 Montreal 1976: Bronze, Schwergewicht (über 81 kg), Männer

Weblinks 
 Bermuda Olympic Association

!Medaillengewinner
Bermuda
Olympische Medaillengewinner Bermuda